Tector steht für:

 Iveco Tector, Motorengeneration von Iveco für mittelschwere LKW

Tector ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Tector (* 1999), irischer Cricketspieler